Svartstenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartstenarna, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Svartstenarna, Kristinestad, Österbotten, 
 Svartstenarna, Åland, Kumlinge, 
 Svartstenarna, Pargas, Åboland,

Se även
Svartstenen

Robotskapade Finlandförgreningar